Ebert se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David A. Ebert
 Günter Ebert
 Heinz Ebert